Николай Щербачёв:
 Щербачёв, Николай Владимирович (1853—1922) — композитор и пианист.
 Щербачев, Николай Логинович — русский воевода и Вятский наместник в 1770—1780 годах. Примечания